Mellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Katrin Mellmann (* 1974), deutsche Radio-Journalistin
 Friedrich Mellmann (1897–1972), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz Mellmann (1913–1945), deutscher Grafiker

 Karl Mellmann (1911–??), deutscher Generalmajor der Polizei
 Paul Mellmann (1855–1934), deutscher Pädagoge und Verbandsfunktionär
 Walter Mellmann (1910–2001), deutscher Bildhauer
 Werner Mellmann (* 1910 oder 1911; † 1938), deutscher Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Mehlmann
 Melman
 Mellemann